

Théâtre 
 La Rechute ou la Vertu en danger, une comédie écrite par John Vanbrugh en 1696.

Cinéma 
 Mafia Blues 2 : La Rechute !, un film de Harold Ramis sorti en 2002.

Littérature 
 Rechute, une nouvelle de Marcel Aymé, parue aux Éditions Gizard en 1950.

Voir aussi 
 .